Тим Кан (, корейское имя  Кан Иль А) — американский актёр корейского происхождения. Получил известность благодаря роли агента Чо в телесериале «Менталист».

Биография 
Тим Кан родился в Сан-Франциско. В семье он был старшим из трёх братьев.

Получив актёрское образование (среди университетов, в которых он учился, есть даже российский МХАТ), Тим Кан начал сниматься только в 26 лет. Снимался в телесериалах «Офис», «Детектив Монк» и других; принимал участие в рекламе таких компаний как Shell Oil Company и AT&T.

У Тима есть дочь Бьянка, родившаяся 7 ноября 2009 года. Мать девочки — актриса Джина Мари Мэй, игравшая в 14 серии 1 сезона сериала «Менталист».

В 2012 году Кан запустил продюсерскую компанию One Shoot Films.

Кан является национальным представителем и активным сторонником Национального центра пропавших без вести детей.

Личная жизнь 
У него есть дочь от актрисы Джина Мари Мэй — Бьянка Джоён Кан, родившаяся 7 ноября 2009 года.

Фильмография

Примечания 

Киноактёры США